Atiqullah () est un prénom masculin musulman, formé des éléments Atiq, signifiant ancien, et Allah, signifiant Dieu. Il peut faire référence à :

 Atiqullah Atifmal (né en 1957), diplomate afghan.
 Atiqullah Baryalai (né en 1965), officier militaire afghan.
 Atiqullah Ludin, gouverneur provincial afghan de 2008 à 2013.
 Atiqullah Raufi (?–2014), administrateur judiciaire afghan.